Izgrev peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Изгрев) :
Izgrev, village bulgare de l'obchtina de Blagoevgrad, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Izgrev, village bulgare de l'obchtina de Tsarevo, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Izgrev, village bulgare de l'obchtina de Venets, situé dans l'oblast de Choumen ;
Izgrev, village bulgare de l'obchtina de Levski, situé dans l'oblast de Pleven ;
Izgrev, village bulgare de l'obchtina de Sliven, situé dans l'oblast de Sliven ;
Izgrev, village bulgare de l'obchtina de Nedelino, situé dans l'oblast de Smolyan ;
Izgrev, village bulgare de l'obchtina de Souvorovo, situé dans l'oblast de Varna ;
Izgrev, village bulgare de l'obchtina d'Elkhovo, situé dans l'oblast de Yambol.